Nagać – dieriewnia w zachodniej Rosji w obwodzie smoleńskim
 Nagać – rzeka w obwodzie smoleńskim (Rosja)